Alàs – miejscowość
 Alas – lud austronezyjski
 alas – język austronezyjski